Il doppio del torneo di tennis XL Bermuda Open 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Javier Frana e Mark Knowles che hanno battuto in finale Lucas Arnold Ker e Daniel Orsanic 6-3, 6-7, 6-3.

Teste di serie 

 Byron Black /  Grant Connell (primo turno)
 Sandon Stolle /  Cyril Suk (semifinali)

 Javier Frana /  Mark Knowles (Campioni)
 Tom Kempers /  Tom Nijssen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

XL Bermuda Open 1997